Абдукція у анатомії — див. анатомічна термінологія руху
  у логіці — один з процесів виведення у логіці, пов'язаний з висуванням вірогідних гіпотез; різновид редукції. Згідно з Пірсом, існує три види елементарних міркувань: дедукція, індукція та абдукція.
 Абдукція в уфології, синдром абдукції у психології — спогади людини про викрадення іншопланетянами.
 Абдукція людини — викрадення (нареченої, дитини тощо).

Див. також  

 Дедукція, індукція, редукція у логіці,  у інформатиці.
 , , 25 жовтня 1980 року.